

Codici 
 nkr – codice ISO 639-3 della lingua nukuoro

Altro 
 Isuzu NKR  – autocarro prodotto da Isuzu